

Miejscowości w USA 
 Glendale – miasto w stanie Arizona, w hrabstwie Maricopa
 Glendale – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Los Angeles
 Glendale – jednostka osadnicza w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Spartanburg
 Glendale – miasto w stanie Kolorado, w hrabstwie Arapahoe
 Glendale – jednostka osadnicza w stanie Kolorado, w hrabstwie Boulder
 Glendale – jednostka osadnicza w stanie Missisipi, w hrabstwie Forrest
 Glendale – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie St. Louis
 Glendale – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Hamilton
 Glendale – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Douglas
 Glendale – miejscowość w stanie Utah, w hrabstwie Kane
 Glendale – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Milwaukee
 Glendale – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Monroe

Gminy w USA 
 Glendale (ang. Glendale Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Saline
 Glendale (ang. Glendale Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Logan
 Glendale (ang. Glendale Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Hand
 Glendale (ang. Glendale Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Monroe

Zobacz też 
 Glendale – miasto w Zimbabwe
 Bitwa pod Glendale – bitwa podczas wojny secesyjnej (30 czerwca 1862) na terenie hrabstwa Henrico w stanie Wirginia